Els maniraptors (Maniraptora) constitueixen un clade de dinosaures celurosaures que inclou els ocells i els dinosaures que estan més estretament emparentats amb ells que amb Ornithomimus velox. Conté els grans subgrups Avialae, Deinonychosauria, Oviraptorosauria i Therizinosauria. Sovint també s'hi inclouen Ornitholestes i els alvarezsàurids. Conjuntament amb el següent grup més proper, els ornitomimosaures, els maniraptors constitueixen el clade maniraptoriformes. Els primers maniraptors apareixen en el registre fòssil durant el període Juràssic, i encara sobreviuen avui en dia en forma d'unes 9.000 espècies d'ocells.

Classificació 
El cladograma que es mostra es basa en Zanno et al. 2009, amb noms de clades omesos segons les definicions de Sereno, 2005.

Referències 

Celurosaures